Серная — название ряда географических объектов:
 Серная — одно из названий реки Каралар на Керченском полуострове;
 Серная — река на острове Итуруп.

См. также 
 Серная кислота
 Серный